Тезе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний захід від Парижа, 80 км на південний захід від Орлеана, 30 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 513 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1164,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тезе на сайті французького Національного інституту географії
 Тезе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тезе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тезе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тезе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер